Dâmbovicioara se poate referi la:
Râul Dâmbovicioara
Localități din România:
Dâmbovicioara, Argeș, reședința comunei cu același nume
Dâmbovicioara, Dâmbovița